Артоболевский — русская семинаристская фамилия от греческих слов «ἄρτον βάλλω» — бросаю, то есть опускаю (в красное вино) церковный хлебец, просфору. Эта процедура входила в ритуал причастия. Фамилия была особо излюблена в Пензенской епархии. Возможно, перевод фамилии Хлебников.

 Артоболевский, Владимир Михайлович (1874—1952) — зоолог-фаунист
 Артоболевский, Георгий Владимирович (1898—1943) — учёный-зоолог и артист, мастер художественного слова, общественный деятель, автор нескольких работ по актёрскому мастерству и методических разработок для преподавателей русской литературы.

Артоболевская 
 Артоболевская, Анна Даниловна (1905—1988) — советская пианистка, одна из ключевых фигур методики образования советской фортепианной школы, заслуженный учитель РСФСР.

См. также 
 Семинаристские фамилии